Voglino se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Pietro Voglino
 Pietro Piero Voglino